Kerkdorp (nederzetting), soort dorp
Kerkdorp (Oldebroek), dorp in de buurt van Kampen